Skarv kan syfta på: 

 Skarv – en icke urskiljbar fog, se sammanfogning
 Skarvar – en familj med sjöfåglar
 Skarvs skärgård – en ögrupp i Stockholms skärgård
 Skarv – bygdemål för en växt, se Åkerspärgel
 Skarv – det som sänds i etermedia mellan tablålagda programpunkter men inte är reklam